

Geografia
 Dano – città del Burkina Faso
 Dano – woreda dell'Etiopia, nella regione di Oromia

Persone
 Hutch Dano – attore statunitense
 Marko Daňo – hockeista su ghiaccio slovacco
 Paul Dano – attore, regista e sceneggiatore statunitense
 Royal Dano – attore statunitense

Altro
 Dano, noto anche come Suritnal – festività coreana
 Lingua Dano – lingua papuasica